Drei Eidgenossen steht für folgendes:

 Die drei Eidgenossen, welche den Rütlischwur geschworen haben
 Die drei Eidgenossen, eine Statue im Bundeshaus
 Kapelle Drei Eidgenossen in Pfäffikon SZ